Кушниров — фамилия. Известные носители:
 Кушниров, Арон Давидович (1890—1949) — еврейский советский поэт, прозаик, драматург и переводчик.
 Кушниров, Денис Вячеславович (род. 1992) — украинский спортивный стрелок.
 Кушниров, Дмитрий Александрович (род. 1990) — украинский футболист.
 Кушниров, Марк Аронович (род. 1937) — киновед, кинокритик, писатель и сценарист.
 Кушниров, Михаил Алексеевич (1868— после 1918) — военспец.
 Кушниров, Николай Александрович (род. 1945) — украинский политик.
 Кушниров, Радий Аронович (1931—2010) — прозаик и сценарист.

См. также